Кубок Естонії з футболу 2016–2017 — 27-й розіграш кубкового футбольного турніру в Естонії. Титул вперше здобув ФКІ Таллінн.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 жовтня 2016

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 листопада 2016

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 квітня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 травня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 травня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Естонії на soccerway 

2016–2017  
Естонія
Естонія